Posta kan syfta på:
 Posta – Färöarnas postväsen
 Posta (tidning) – turkisk dagstidning

Geografi

Italien 

 Posta, Rieti, kommun, Lazio, Provincia di Rieti, 

Robotskapade Italienförgreningar